Települések
 Shannon (Észak-Karolina)
 Shannon (Alabama)
 Shannon (Georgia)
 Shannon (Illinois)
 Shannon (Kansas)
 Shannon (Kentucky)
 Shannon (Louisiana)
 Shannon (Mississippi)
 Shannon (Texas)
 Shannon, egykori város a Nyugat-Ausztráliában található Shannon Nemzeti Parkban
 Shannon, város Írországban
 Shannon, város Finnországban

Egyéb földrajzi nevek
Shannon – Írország leghosszabb folyója (ír neve: Sionainn)
Shannon Pot – tó Írországban, Cavan megyében
Shannon megye – megye az Egyesült Államokban, Missouri államban
Shannon-folyó – folyó a Nyugat-Ausztráliában található Shannon Nemzeti Parkban

Egyéb
shannon (rövidítése: Sh) – az információ, entrópia egyik mértékegysége (Claude Shannon tiszteletére)
Shannoni repülőtér (Shannon repülőtér) – nemzetközi repülőtér Írországban
Shannon (Formula–1)
Shannon (énekesnő)